Walln ist der Ortsname von

 Walln (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Walln (Marktl), Ortsteil des Marktes Marktl, Landkreis Altötting, Bayern
 Walln (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Walln (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Walln (Velden), Ortsteil des Marktes Velden, Landkreis Landshut, Bayern
 Walln (Wittibreut), Ortsteil der Gemeinde Wittibreut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Walln (Zeilarn), Ortsteil der Gemeinde Zeilarn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Siehe auch:
 Wallen
 Wall
 Wallner